Мили́довская гора́ () — гора (холм) у деревни Милидовщина Сморгонского района Гродненской области Белоруссии. Высшая точка Ошмянской возвышенности, высота над уровнем моря — 320 метров.

Образовалась около 130—150 тысяч лет тому назад во время сожского оледенения. Сложена моренными суглинками и крупнозернистыми песчаными почвами, встречаются валуны. В нижней и средней части склонов покрыта лёссовидными пылеватыми суглинками. Вершина с выпуклыми склонами, крутизна которых на северо-западе до 35°, на юге до 10°. Почвы дерново-подзолистые. Вершина покрыта лесом, средняя и нижняя части склонов частично распаханы.

Милидовская гора объявлена геолого-геоморфологическим памятником природы республиканского значения. В туристическом плане привлекательна для пеших и лыжных походов.

Примечания

Литература 
 
 Вертикальная Беларусь: путеводитель по 125 уникальным и самобытным туристско-экскурсионным объектам Беларуси / В. Э. Пасанен, Е. А. Дикусар, В. Е. Подлисских. — Минск: Право и экономика, 2013. — 164 с.: ил. — ISBN 978-985-552-253-0. C.15.
 Туристская энциклопедия Беларуси / редкол. Г. П. Пашков [и др.]; под общ. ред. И. И. Пирожника. — Мн., 2007. — 648 с. ISBN 978-985-11-0384-9
 Горные вершины равнинной Беларуси / В. Э. Пасанен, Е. А. Дикусар, В. Е. Подлисских. — Минск: ГУ «Республиканский учебно-методический центр физического воспитания населения», 2014. — 224 с: ил. — ISBN 978-985-7054-10-7. С.144.

Горы Белоруссии
Сморгонский район
География Гродненской области
Памятники природы Белоруссии